Seli kan verwijzen naar:

een alternatieve naam voor de Afrikaanse rivier Rokel
Seli (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna
Seli (Rae), een plaats in de Estlandse gemeente Rae
Seli (Rapla), een plaats in de Estlandse gemeente Rapla
Seli (Tallinn), een wijk in de Estlandse hoofdstad Tallinn